A SASL a következő dolgokra utalhat:

 Simple Authentication and Security Layer, autentikációs és adatbiztonsági szoftverkörnyezet
 SASL (programozási nyelv)
 System Application Support Libraries, az Erlang egy alkalmazása